Akhund oder Akhoond bezeichnet:

 Achund, ein Titel für islamische Geistliche

Achund oder Akhund ist der Familienname folgender Personen:

 Dadullah Akhund (1966–2007), afghanischer Taliban-Anführer
 Iqbal Ahmed Akhund (* 1924), pakistanischer Diplomat
 Mohammed Hassan Achund, Premierminister des Islamischen Emirats Afghanistan
 Obaidullah Achund († 2010), afghanischer Taliban

Siehe auch
 Axundov

ru:Ахун (значения)